Сан Мигел де Оркаситас има више значења:

 Општина Сан Мигел де Оркаситас (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Мигел де Оркаситас (Сан Мигел де Оркаситас, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику